Alessandro Birindelli – ex calciatore italiano e allenatore di calcio italiano
Gino Birindelli – ammiraglio italiano
Roberto Birindelli – attore uruguaiano
Samuele Birindelli – calciatore italiano
Duilio Birindelli – cestista italo-argentino